Steinhöfle ist ein Ortsname in Ostalbkreis, Baden-Württemberg:
 Steinhöfle (Gschwend), Einzelhof im Gemeindeteil Frickenhofen von Gschwend, 
 Steinhöfle oder Hurrenhof, Ortswüstung im Gemeindeteil Untergröningen von Abtsgmünd

Siehe auch:
 Steinhof